Zitouni ist ein maghrebinischer Familienname, den folgende Personen tragen:

 Abdelkader Zitouni (* 1981), tahitianischer Fußballschiedsrichter
 Ali Zitouni (* 1981), tunesischer Fußballspieler
 Imène Kawthar Zitouni (* 2004), algerische Schwimmerin
 Mounir Zitouni (* 1970), deutsch-tunesischer Fußballspieler
 Mustapha Zitouni (1928–2014), algerisch-französischer Fußballspieler und -trainer